

Acronyme 

FAM peut désigner :
 Federal Air Marshal ;
 Football Association of Malaysia (en français, Fédération de Malaisie de football) ;
 Fight Aids Monaco, une association monégasque de lutte contre le sida ;
 File Alteration Monitor, un logiciel sous Unix ;
 FranceAgriMer, l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, en France ;
 flore aérobie mésophile, un indicateur d'hygiène des procédés bactérien ;
 Fonds académique de mutualisation ;
 foyer d'accueil médicalisé.

Abréviation 
fam peut désigner :
 famille ;
 .

Patronyme 

 Nagui Fam, un animateur de télévision et de radio français.

Toponyme

 Fam, une des îles Raja Ampat, en Indonésie.

Patronyme égyptien
Acronyme
Homonymie d'acronyme
Abréviation